Ariégeois is het bijvoeglijk naamwoord van Ariège, en wordt gebruikt in de volgende betekenissen:
Ariégeois (hondenras) is een hondenras
Ariégeois (paard) is een paardenras